Террористический акт в Лакки-Марвате произошёл 1 января 2010 года, целью атаки стали зрители волейбольного матча.

Ход атаки 
1 января 2010 года террорист-смертник управляя автомобилем Мицубиси Паджеро, привёл в действие взрывное устройство среди зрителей волейбольного турнира. В результате атаки погибло 95 человек, ещё около 100 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная суннитская группировка Техрик Талибан-и-Пакистан. Это террористическое нападение стало одним из самых кровавых в истории Пакистана.

Ссылки 
 Bomber rams car into volleyball venue 

Террористические акты, совершённые в Пакистане
Террористические акты 2010 года
Террористические акты исламистов
События 1 января
Январь 2010 года
2010 год в Пакистане
События в провинции Хайбер-Пахтунхва